est un genre éteint de très grands dinosaures herbivores sauropodes du clade des Diplodocidae ayant vécu au Jurassique supérieur (probablement à la limite entre le Kimméridgien et le Tithonien), il y a environ  (millions d'années), au Portugal, où il a été découvert dans la formation géologique de Camadas de Alcobaça en 1987.

La validité du genre est remise en cause depuis 2015 à la suite d'une analyse phylogénétique poussée des Diplodocidae, au niveau des spécimens, par Emanuel Tschopp, Octávio Mateus et Roger B.J. Benson qui en font un synonyme junior du genre nord-américain Supersaurus et renomme , la seule espèce rattachée au genre, en Supersaurus lourinhanensis.

Étymologie 
Le nom de genre Dinheirosaurus indique est composé du nom du village proche de la découverte, Porto Dinheiro, associé au grec ancien « saûros » qui signifie « lézard » pour donner « lézard de Porto Dinheiro ». Le nom d'espèce lourinhanensis rappelle le nom de la collectivité territoriale de Lourinhã à laquelle appartient Porto Dinheiro.

Découverte 
Les fossiles de « Dinheirosaurus » ont été découverts dans la formation de Camadas de Alcobaça près de Porto Dinheiro, Freguesia (collectivité territoriale) de Lourinhã dans le centre-ouest du Portugal. Ils ont été décrits en 1999 par Bonaparte et Octavio Mateus, après les fouilles qui ont duré de 1987, l'année de sa découverte, à 1992.

Les restes fossiles se composent d'un squelette post-crânien partiel (holotype référencé ML 414), essentiellement des vertèbres dorsales dont seule une partie est bien conservée. Le matériel comprend également 12 côtes dorsales et des fragments d'os des membres. Ces vertèbres paraissent similaires à celles de Diplodocus avec des processus épineux bifides mais avec des proportions différentes. Également présente, la cavité articulaire intervertébrale appelée hyposphène.

Le matériel trouvé a été d'abord rapporté au genre Lourinhasaurus trouvé là précédemment et contemporain en raison des similitudes retrouvées. Une analyse ultérieure a révélé que ce fossile était d'un genre différent de Sauropoda et a été décrit comme Dinheirosaurus. Les deux genres ont été pendant un certain temps encore considérés comme des synonymes possibles, mais une interprétation plus poussée des deux n'a laissé aucun doute sur leur statut indépendant.

Description 
Les restes fossiles de Dinheirosaurus sont très parcellaires et souvent mal conservés. Ils appartiennent à un diplodocidé de taille moyenne à long cou et longue queue. La description du genre est donc essentiellement basée sur quelques vertèbtres.
La longueur totale de Dinheirosaurusest estimée en 2010 à .

Quelques côtes ont été trouvées également, elles ne sont pas pneumatisées, ce qui est interprété comme un caractère plésiomorphique (ancestral). Comme pour la plupart des Sauropoda, des gastrolithes ont été récupérés à proximité des restes de l'animal.

La hauteur des vertèbres dorsales retrouvées est croissante en allant vers la queue de l'animal, elle varie de . Leur épine neurale est projetée vers l'arrière.

Classification 
Emanuel Tschopp et ses collègues en 2015 placent les deux espèces de Supersaurus, l'holotype nord-américain S. vivianae et l'espèce portugaise S. lourinhanensis (ex-Dinheirosaurus lourinhanensis), parmi les membres les plus basaux du clade des Diplodocinae. C'est ce que montre leur cladogramme ci-dessous :

Voir aussi

Références taxinomiques 
 
 
  (syn. : Dinheirosaurus lourinhanensis Bonaparte & Mateus, 1999).

Annexes

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Sauropoda
 Diplodocidae
 Supersaurus

Liens externes 
  Why do mass estimates vary so much?", by Mike Taylor, 27 August 2002.

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Jurassique supérieur
Diplodocidae
Taxon fossile décrit en 1999
Taxon fossile décrit par José Bonaparte
Paléontologie au Portugal